Bakaran Batu (Lubuk Pakam), een plaats in Indonesië
Bakaran Batu (Sei Bamban), een plaats in Indonesië
Bakaran Batu (Batang Kuis), een plaats in Indonesië
Bakaran Batu (Rantau Selatan), een plaats in Indonesië